

Lokalizacje

Austria 
 Furth an der Triesting – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Baden
 Furth bei Göttweig – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Krems-Land

Niemcy 
 Furth – dzielnica Chemnitz
 Furth – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Landshut
 Furth – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Landshut
 Furth im Wald – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Cham

Zobacz też 
 Fürth